Grin může znamenat:

 příjmení osob
Alexandr Grin (1880–1932) – ruský spisovatel
Elda Grin (1928–2016) – arménská spisovatelka

 kultura
 Grin (album, Coroner) – album švýcarské thrash metalové kapely Coroner
 Grin (album, Grin) – album kapely Grin

 ostatní
 GRIN – zkratka pro Germplasm Resources Information Network
 Grin (kryptoměna)